Schönlebe ist

 der Name von Thomas Schönlebe (* 1965), ehemaliger deutscher Leichtathlet
 der Name eines sächsischen Adels- und Patriziergeschlechtes der Stadt Freiberg, siehe Familie von Schönlebe

Siehe auch:
 Schönleber